

Patronyme
 Jean-Étienne Bartier, (1766-1835), fut un général de brigade de l'Empire.
 John Bartier, (1915-1980), est un historien belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme